Бетис:

 Бетис — старое название реки Гвадалквивир.
 «Реал Бетис» (или просто «Бетис») — испанский футбольный клуб из города Севилья.
 «Бетис Депортиво» — резервная команда футбольного клуба «Реал Бетис».
  — вторая резервная команда футбольного клуба «Реал Бетис».
 «Реал Бетис» — испанский баскетбольный клуб из города Севилья.